Akant (Acanthus L.) – rodzaj bylin lub krzewów należących do rodziny akantowatych (Acanthaceae). Gatunki:
 Akant miękki (Acanthus mollis L.) 
 Akant długolistny (Acanthus longifolius Host.) 
 Akant – motyw zdobniczy w formie stylizowanego liścia rośliny śródziemnomorskiej – akantu.
 „Akant” – miesięcznik literacki